Едуа́р Баладю́р (,  ) — французький консервативний політичний діяч, прем'єр-міністр у 1993–1995. Бувши протеже президента Жоржа Помпіду, Баладюр був міністром економіки і фінансів у той час, коли прем'єр-міністром був Жак Ширак (1986–1988). Маючи велику підтримку консерваторів на виборах 1993 року, висував свою кандидатуру на посаду президента.

Праці, інтерв'ю 
 L'Arbre de mai, Paris, Atelier Marcel Jullian, 1979 
 Je crois en l'homme plus qu'en l'État, Paris, Flammarion, 1987
 Passion et longueur de temps, Paris, Fayard, 1989, séries de dialogues avec Jean-Pierre Elkabbach
 Douze lettres aux Français trop tranquilles, Paris, Fayard, 1990 
 Des Modes et des convictions, Paris, Fayard, 1992 
 Dictionnaire de la réforme, Paris, Fayard, 1992 
 Deux ans à Matignon, Paris, Plon, 1995
 Caractère de la France, Paris, Plon, 1997
 L'Avenir de la différence, Paris, Plon, 1999
 Renaissance de la droite, Paris, Plon, 2000
 Les Aventuriers de l'histoire, Paris, Plon, 2001
 Jeanne d'Arc et la France, le mythe du sauveur, Paris, Fayard, 2003
 La fin de l'illusion jacobine, Paris, Fayard, 2005 
 Machiavel en démocratie. Mécanique du pouvoir, Paris, Fayard, 2006 (dans le style de Baltasar Gracián)
 L'Europe autrement, Paris, Fayard, 2006
 Laissons de Gaulle en paix !, Paris, Fayard, 2006
 Pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis, Paris, Fayard, 2007
 Une Ve République plus démocratique, Paris, Fayard, 2008 
 Le Pouvoir ne se partage pas : Conversations avec François Mitterrand, Fayard, 2009 
 La Liberté a-t-elle un avenir ? Paris, Fayard, 2012

Література 
 Claire Chazal, Balladur, Flammarion, 1993 
 Éric Zemmour, Balladur, immobile à grands pas, Grasset, 1995

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Ізміра
Кандидати в президенти Франції
Прем'єр-міністри Франції
Члени партії «Союз за Народний Рух»
Персоналії за алфавітом
Кавалери ордена «За заслуги» (Франція)
Кавалери Великого хреста ордена «За заслуги перед Італійською Республікою»
Турецькі емігранти до Франції